Municipio de Metz puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Metz (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.
 Municipio de Metz (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.